Moon Knight (Marvel) - fictieve superheld uit de Marvel Comics
 Moon Knight (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie gebaseerd op bovenstaande personage